Kingsman: The Golden Circle, Brits-Amerikaanse actiefilm uit 2017
Gullni hringurinn, een toeristische route in IJsland